Безіменна — річка в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Ліва притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,4 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Улянівки. Тече на південний схід через Дениші і впадає у річку Тетерів, праву притоку Дніпра. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви